Serlon de Savigny est un moine bénédictin puis cistercien né vers 1085 à Vaubadon (Calvados) et mort à Clairvaux en 1158. Troisième abbé de Savigny, on lui doit l'expansion de l'Ordre du même nom puis le rattachement de celui-ci à l'ordre de Cîteaux. Il est vénéré comme bienheureux, et fêté le 10 septembre.

Entrée au monastère 

Serlon de Vaudabon, moine bénédictin de Cérisy, rejoint  saint Vital à Savigny dès la fondation de cette nouvelle abbaye. Celle-ci, fondée sur le diocèse d'Avranches comme abbaye bénédictine vers 1112 devient un Ordre indépendant sous l'abbatiat de son second abbé, le bienheureux Geoffroy.

Serlon, abbé de Savigny 
Elu troisième abbé en 1140, Serlon doit demander l’appui du pape Lucius pour sauvegarder l’unité monastique de la jeune congrégation à laquelle sont déjà rattachés 28 monastères ; cette unité est en effet menacée par le séparatisme des 12 abbayes anglaises qui répugnent aux déplacements imposés par la tenue des Conseils de l'ordre. Devant l’échec il sollicite alors l’affiliation de Savigny et de ses filles à l’ordre de Cîteaux ce qui vaut la cinquième place à cette abbaye dans la hiérarchie cistercienne après les quatre premières filles de Cîteaux. Le pape Eugène III confirme cette disposition et met les abbayes anglaises en demeure de se rallier en 1149.

Les filles de Savigny

Avant l'abbatiat de Serlon 

 1118 – abbaye des Vaux-de-Cernay  
 1137 - Abbaye du Breuil-Benoît  
 1123 – abbaye de Furness  fondée par Étienne de Blois
 1134 – abbaye de Rushen   île de Man 1° fille de Furness 
 1134 – abbaye de Calder   2° fille de Furness, détruite en 1138 et refondée à Byland en 1142
 1135 – abbaye de Buildwas  3° fille de Furness
 1135 - Abbaye de Swineshead , 4° fille de Furness 
 1127 – abbaye de Bellus-Beccus   
 1130 – abbaye de Foucarmont   
 1131 – abbaye Notre-Dame d'Aunay  
 1134 - Abbaye de La Boulaye  1° fille d'Aunay
 1178 - Abbaye de Croxden  2° fille d'Aunay
 1132 – abbaye Notre-Dame de Quarr  île de Wight
 1136 – abbaye de Buckfast  reprise à la demande d’Étienne d’Angleterre
 1137 – abbaye du Breuil-Benoît  
 1137 - abbaye Notre-Dame de la Vieuville (1137-1790)
 1139 - Abbaye Sainte-Marie de Dublin  
 1140 – abbaye de Coggeshall  (1140-1538)
 1140 – abbaye Notre-Dame de la Trappe  
 1140 – abbaye Notre-Dame de Barbery  
 1140 – abbaye de Coggeshall  fondée par Savigny à la demande d'Étienne d’Angleterre

À partir de l'abbatiat de Serlon 

 1142 – abbaye de Byland   par l’abbaye de Calder à la suite de sa destruction en 1138
 1145 – abbaye de Jervaulx  fille de Byland
 1147 – abbaye de Chaloché  (1147-1790)
 1147 – abbaye de Foucarmont  (1147-1791)
 1147 – abbaye de Neath ( 1147-1539)
 1147 – abbaye de Saint-André-de-Gouffern  (1147-1790)
 1149 - Abbaye du Breuil-Benoît   fille de Gouffern
 1147 – abbaye de la Boissière  (1147-1790)
 1147 – abbaye de Basingwerk  (1147-1536)
 1147 – abbaye de Combermere  (1147-1539)
 1147 – abbaye de Fontaine-les-Blanches  (1147-1791)
 1147 – abbaye de Longvillers  (1147-1791)
 1147 – abbaye de Stratford Langthorne  (1147-1538)
 1147 – abbaye Sainte-Marie de Dublin  (1147-1539)
 1148 – abbaye de Beaubec  (1148-1790)

Serlon, moine de Clairvaux 
En 1153, peu avant la mort de saint Bernard, Serlon démissionne pour se retirer à Clairvaux. Le successeur de Bernard, Robert de Bruges, lui demande alors de continuer à exercer le « ministère de la Parole » à l'abbaye et un certain nombre d'usages cisterciens ont pour origine ceux de la congrégation de Savigny. Serlon meurt à l'abbaye le .

Bienheureux 

Serlon de Savigny est réputé bienheureux. Sa fête est célébrée localement le 10 septembre.

Notes et références

Voir aussi 

Moine catholique du XIIe siècle
Abbé
Cistercien
Mystique français
Mystique chrétien du XIIe siècle
Date de naissance incertaine (XIe siècle)
Décès en 1158